Gustav Kneip ist der Name folgender Personen:

* Gustav Kneip (Jurist) (1881–??), deutscher Jurist und Ministerialbeamter 
 Gustav Kneip (Komponist) (1905–1992), deutscher Komponist und Dirigent